Naomi Hunter es un personaje ficticio de la serie de videojuegos Metal Gear.

Los padres de Naomi Hunter fueron asesinados durante la Guerra Civil de Rhodesia por Frank Jaeger (Gray Fox), un miembro de FOXHOUND. Frank se arrepintió y la adoptó como su hermana pequeña. Naomi nunca supo su verdadero nombre ni nada sobre sus padres, ni siquiera cómo murieron. Naomi pronto se interesó por la genética y la nanotecnología, y con la ayuda de Big Boss consiguió el doctorado en Estados Unidos.

Durante el incidente de Zanzíbar, se creyó muerto a Big Boss a manos de Solid Snake, y Naomi odió a Solid por ello y juró vengarse. Tomó la identidad de la verdadera Dr. Naomi Hunter, que había desaparecido en Oriente Medio hacía unos años, y ayudó a su hermano a preparar su falsa muerte. Poco después se unió al servicio médico de FOXHOUND y al programa de armas biológicas de el Pentágono, donde desarrolló el virus FoxDie.

Cuando los terroristas invadieron Shadow Moses, Naomi Hunter fue asignada al equipo de apoyo médico para Solid Snake, y le ordenaron implantarle varias nanomáquinas, un sistema de anticongelación de fluidos y el propio virus FoxDie como parte de la misión. Sin embargo, sedienta de venganza, le inyectó el virus de tal forma que muriese tras un tiempo. Cuando Frank murió, Naomi perdonó a Snake; sin embargo, este no le contó la verdad sobre sus padres a pesar de ser el último deseo de Frank.

Tras el incidente de Shadow Moses, en Metal Gear Solid, Naomi fue arrestada por inyectar a Snake el virus y llevada a un complejo de seguridad. No se sabe realmente cómo escapó; sin embargo, Natasha Romanenko, en su libro En la oscuridad de Shadow Moses: la verdad extraoficial, señala que solo una persona podría ser capaz de esquivar la seguridad de complejo y sacarla de allí, aludiendo que fue Solid Snake quien la liberó.

En Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots Naomi Hunter es secuestrada por Liquid Ocelot debido a sus conocimientos sobre FoxDie. Entabla una buena amistad con Sunny, la hija de Olga Gurlukovich. Naomi Hunter pide nuevamente a Solid Snake que le ayude a escapar.

Ella es la que ayuda a Liquid Ocelot a destruir el último poder que los Patriots tenían: los soldados controlados por los nanobots. También ella es la que provoca indirectamente la muerte de Vamp después de desactivar los nanobots de este y otorgarle su ansiada muerte a manos de Raiden.

Personajes de Metal Gear

en:List of characters in Metal Gear Solid#Naomi Hunter